Рымки — название населённых пунктов в Белоруссии:
 
 Рымки — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Рымки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Рымки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.